Кули́нич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Василь Кулинич (1893, присілок Кулиничі Кам'янки Лісної — 1981, Жовква) — галицький священик, від 1941 — декан Рава-Руського деканату.
 Кулинич Іван Маркович (15 серпня 1924, Грушківка — 28 вересня 2002, Київ) — український історик, дослідник історії міжнарародних відносин, доктор історичних наук.
 Кулинич Михайло Миронович — старший прапорщик Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кавалер ордена «За мужність».
 Кулинич Ольга (* 2000) — українська професійна велосипедистка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Кулинич Омелян Іванович — український статистик, доктор економічних наук, професор
 Кулинич Сергій Вікторович — український футболіст.
 Кулинич Ярослав Павлович — американський кінорежисер українського походження.

Див. також 
 Кулінич